Христо Тенчев може да се отнася за:

 Христо Тенчев, български лекар и революционер
 Христо Тенчев, български учител и революционер
 Христо Тенчев, (1935 – 2000) български учен, физик